Жда́новка — платформа Смоленского направления МЖД. Расположена южнее деревни Жданово Вяземского района Смоленской области. Расстояние до Белорусского вокзала Москвы — 259 км. Имеется освещение. Соседние остановочные пункты: станция Семлёво, ост. п. Гредякино. К западу от платформы находится исток реки Осьма.

Примечания 

Остановочные пункты Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Смоленской области